Făgețel ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Făgețel (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Făgețel (Frumoasa), Dorf im Kreis Harghita
 Făgețel (Remetea), Dorf im Kreis Harghita
 Făgețel (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara